Казачье — село в Прохоровском районе Белгородской области России. Входит в состав Ржавецкого сельского поселения.

Рядом расположены село Авдеевка, хутора Красное Знамя, Кураковка и Редкодуб. В селе расположено муниципальное общеобразовательное учреждение «Казачанская основная общеобразовательная школа Прохоровского района Белгородской области».

История

Экономика

Достопримечательности 
Эта территория известна тем, что неподалёку располагается знаменитое Прохоровское поле, на котором в 1943 году произошло танковое сражение между советскими и немецкими танковыми частями.

Примечания

Ссылки 
 Закон Белгородской области об установлении границ муниципальных образований
 Казачье. Белгородская область

Населённые пункты Прохоровского района